Das Abierto Mexicano Telcel 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 28. Februar 2009 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Dubai die Barclays Dubai Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie das Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Nicolás Almagro, der diesen erfolgreich verteidigen konnte. Im Einzelfinale setzte sich der Spanier in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 gegen den Franzosen Gaël Monfils durch. Damit gewann er seinen fünften Einzeltitel seiner Karriere. Im Doppel waren Oliver Marach und Michal Mertiňák die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr beide mit einem neuen Partner an. Im Finale standen sich die beiden gegenüber, es gewann Michal Mertiňák mit seinem Partner František Čermák gegen Oliver Marach und seinen Partner Łukasz Kubot in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 Euro US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 22. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Acapulco